A Katalán spanyol nagydíj volt a 2009-es Formula–2-es bajnokság szezonzáró futama. A nagydíjat a Circuit de Catalunya versenypályán rendezték, Barcelonában, október 31. és november 1. között.

Az első versenyt Andy Soucek nyerte Mihail Aljosin és Tristan Vautier előtt.

A második futamon szintén Soucek ért célba elsőként, megelőzve az olasz Nicola de Marcót és a kanadai Robert Wickenst.

Első időmérő

Második időmérő

Első verseny

Második verseny

Források

Spanyol
Formula–2-es nagydíjak